Дамаскин: прозвище («происходящий из города Дамаска»), имя и фамилия.

Известные носители 
 Иоанн Дамаскин (ок. 675 753 (777?)) — преподобный святой, один из отцов церкви, богослов и гимнограф.
 Михаил Дамаскин (1530/1535 — 1592/1593) — иконописец, представитель Критской иконописной школы.
 Пётр Дамаскин — священномученик, подвижник, живший во второй половине XII века в Дамаске.
 Дамаскин Студит (ум. ок. 1580) — митрополит Константинопольского патриархата, писатель.
 Дамаскин (Аскаронский) (в миру Дамиан Аскаронский; ум. 1769) — епископ РПЦ.
 Дамаскин (Балабанов) (в миру Виктор Михайлович Балабанов; 1956—2021) — глава неканонической юрисдикции «Российская Православная Церковь».
 Дамаскин (Бодрый) (в миру Алексей Иванович Бодрый; 1937—1989) — епископ РПЦ.
 Дамаскин (Гаганьярас) (в миру Анастасиос Гаганьярас; род. 1952) — епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Иоппийский.
 Дамаскин (Грданички) (в миру Драгутин Грданички; 1892—1969) — епископ Сербской православной церкви.
 Дамаскин (Давидович) (в миру Душан Давидович; 1946—2017) — лишённый сана и монашества епископ Сербской православной церкви.
 Дамаскин — иеродиакон Чудова монастыря, духовный писатель начала ХVІІІ века.
 Дамаскин (Кононов) (в миру Дамиан Кононов; 1816—1881) — игумен Валаамского монастыря в 1839—1881 годах.
 Дамаскин (Малюта) (в миру Дионисий Макарович Малюта; 1883 — предп. 1946) — архиепископ Каменец-Подольский, предстоятель Украинской Автономной Православной Церкви (1943—1944).
 Дамаскин (Орловский) (в миру Владимир Александрович Орловский; род. 1949) — советский и российский церковный историк, агиограф.
 
 Дамаскин (Папаяннакис) (в миру Дамаскинос Папаяннакис; род. 1958) — епископ Критской православной церкви, митрополит Кидонийский и Апокоронский.
 Дамаскин (Птицкий) (ум. после 1656) — русский учёный, иеромонах, богослов, переводчик, справщик Печатного двора.
 Дамаскин (Россов) (в миру Дмитрий Россов или Русин; 1778—1855) — епископ РПЦ.
 Дамаскин (Руднев) (в миру Димитрий Ефимович Семёнов-Руднев; 1737—1795) — епископ РПЦ.
 Дамаскин (Румелиотис) (в миру Петрос Румелиотис; 1920—2012) — епископ Константинопольской православной церкви и Элладской православной церкви, митрополит Маронийский и Комотинийский.
 Дамаскин (Цедрик) (в миру Дмитрий Дмитриевич Цедрик; 1877—1937) — епископ РПЦ, причислен к лику святых.
 Дамаскин (архиепископ Кипрский) (ум. 1846) — предстоятель Кипрской православной церкви (1824—1827).

Фамилия 
 Дамаскин, Борис Борисович (род. 1932) — российский (советский) химик, специалист в области электрохимии.
 Дамаскин, Василий Никифорович (1903—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дамаскин, Владимир Николаевич (1870—1937) — священномученик Русской православной церкви.
 Дамаскин, Иннокентий Сергеевич (1875—1941) — российский военный юрист, генерал-майор, участник Белого движения, мемуарист.

Другое 
 Дамаскины — жанр памятников болгарской письменности XVII—XVIII веков.
 Димашки — арабский вариант прозвища Дамаскин.
 Дамаскин (повесть) — повесть сербского писателя Милорада Павича.